Artūrs Kulda (1988–), łotewski hokeista
 Dariusz Kulda, polski gitarzysta
 Edgars Kulda (1994–), łotewski hokeista
 Katarzyna Kulda, polska wokalistka